Крачи́ло — українське прізвище. Відомі носії:

 Крачило Микола Павлович — український географ, доктор географічних наук, професор.
 Крачило Олексій Володимирович — український поет, член НСПУ, лауреат Чернігівської обласної премії імені Миихайла Коцюбинського.

Українські прізвища